Плавание — многозначный термин, имеющий следующие определения:
 Плавание — вид спорта, заключающийся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.
 Синхронное (художественное) плавание — вид спорта, связанный с выполнением в воде различных фигур под музыку.
 Плавание человека — передвижение человека по воде.
 Плавание (способ передвижения) — передвижение живых организмов на поверхности или в толще воды.
 Плавание тел — способность тела удерживаться на поверхности или на определенном уровне внутри жидкости или газа. Объясняется законом Архимеда.
 Плавание — то же, что и мореплавание; навигация, судоходство.
 Плавание под парусом — разновидность судоходства.
 «Плавание» — советский мультфильм 1980 года
 «Плавание» («Floating») — мелодрама Уильяма Рота, 1999 год.

См. также 
 Подводное плавание